CUP puede referirse a:

Partidos políticos 
 Candidatura de Unidad Popular, partido político español.
 Comité de Unión y Progreso, partido político otomano.

Otros 
 Cambridge University Press, una editorial inglesa.
 Peso cubano, según su código en el estándar ISO 4217.
 Corporación de Universidades Privadas de Chile.
 Centro Universitario de Paysandú''', centro regional de la Universidad de la República (Uruguay).